Viktor Krum este un personaj din seria de cărți Harry Potter, scrisă de J. K. Rowling, care apare prima dată în volumul Harry Potter și Pocalul de Foc.

Personaje din Harry Potter